Ла Меса, Ла Меса Бланка има више значења:

 Ла Меса, Ла Меса Бланка (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса, Ла Меса Бланка (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику